Gritty  peut renvoyer à :
 Gritty : mascotte de l'équipe des Flyers de Philadelphie
 Nitty Gritty : chanteur jamaïcain de reggae (1957-1991)
 Nitty Gritty Dirt Band : groupe américain de country-folk-rock formé en 1965